Санато́рная аллея (название 1990 года) — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района Ясенево. Проходит между Профсоюзной улицей и Тютчевской аллеей.

В перспективе аллеи видны главы церкви Иконы Казанской Божьей Матери в Узком.

Происхождение названия 
Названа в 1990 году по расположенному неподалёку санаторию «Узкое». Ранее неофициально называлась Дорога на санаторий «Узкое».

История 
Эта дорога показана на плане 1767 года как «дорога з большой Калужской дороги в село Уское». Судя по плану, первоначально её траектория после пересечения с Даниловским оврагом, по которому протекает речка Чертановка, проходила севернее современной: дорога шла через дамбу между Нижним и последним, не существующим ныне прудом, доходила до конного двора, после чего превращалась в главную сельскую улицу. Нынешнюю траекторию дорога приобрела между 1818 и 1844 гг. при генерале от инфантерии графе Петре Александровиче Толстом. Тогда она стала выходить к церкви, а в её начале была поставлена классицистическая арка, получившие название Небесные ворота. Название ворот объясняется тем, что рельеф местности за ними сильно понижается вплоть до переезда через Чертановку, поэтому при следовании из Узкого к Старой Калужской дороге на большей части пути через ворота было видно небо. Отсюда историческое название этого пути — «дорога в небо».

Транспорт 
По аллее проходит автобус 49.

Примечания 

 Коробко М. Ю. Москва усадебная. Путеводитель. М., 2005. С. 235—274.
 Коробко М. Ю. Усадьба Узкое: владельцы и владения// История (издательский дом «Первое сентября»). 2004. № 2. С. 10-15; № 3. С. 18-25.
 Коробко М. Ю. Усадьба Узкое: Историко-культурный комплекс XVII-XX веков. — М., 1996/ Природное и культурное наследие Москвы.

Ссылки 
 

 
 

Улицы Москвы, появившиеся в 1990 году